Скай — многозначное понятие.

Топоним 
 Скай — остров в архипелаге Внутренние Гебриды.

Носители фамилии и псевдонима 
 Скай, Азура (род. 1981) — американская актриса.
 Скай, Айони (род. 1971) — американская актриса.
 Бриттни Скай (род. 1977) — американская порнозвезда и режиссёр.
 Вина Скай (род. 1999) — американская порноактриса вьетнамского происхождения.
 Скай, Лоран — французский порнорежиссёр и фотограф.
 Скай Эдвардс (род. 1974) — британская певица и композитор.
 Скай — один из персонажей мультсериала «Щенячий патруль».

Разное 
 Скай — ансамбль исполнителей авторской песни.

См. также 
 Sky (группа)
 С.К.А.Й.